Der Dreiband-Weltcup 1992/6 war das 6. und damit letzte Weltcupturnier im siebten Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 9. bis zum 13. Dezember 1992 in dieser Disziplin des Karambolagebillards auf der Baleareninsel Palma statt. Es war das fünfte Dreiband Weltcup-Turnier in Palma.

Geschichte 
Im letzten Weltcup-Turnier des Jahres wurden die zu vergebenen Punkte um 50 % erhöht. Aber auch diese Tatsache konnte Torbjörn Blomdahl nicht daran hindern das er nach 1988 und nach 1991 zum dritten Mal den Gesamt-Weltcup gewinnen konnte. Es war sein 15. Weltcup-Sieg von bisher 36 ausgetragenen Turnieren. Zweiter der Wertung wurde Raymond Ceulemans vor Sang Chun Lee und Richard Bitalis. In Palma hatte Blomdahl lediglich im Achtelfinale Probleme um Marco Zanetti erst im fünften Satz mit 15:9 in 12 Aufnahmen zu schlagen. Im weiteren Turnier gab er nur noch einen Satz ab.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln. Es betrug aber wie bei allen BWA-Weltcup Turnieren mindestens 100.000 DM.

BWA Profis und Ausrichterplätze 
BWA Profis:
  Torbjörn Blomdahl
  Raymond Ceulemans
  Dick Jaspers
  Sang Chun Lee
  Marco Zanetti
  Ludo Dielis
  Junichi Komori
  Richard Bitalis
BWA:
  Yoshihiko Mano
  Robert Weingart
Qualifikanten Spa:
  Nobuaki Kobayashi
  Christian Rudolph
Ausrichterplätze:
  Daniel Sánchez
  Cayo Muñoz

Modus 
Das Weltcup-Turnier wurde wieder als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit 48 Teilnehmern qualifizierten sich 12 Teilnehmer für das 1/16 Finale und bekamen sichere 6 Punkte für die Weltrangliste. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 28 Teilnehmern. Die ersten vier der Weltrangliste waren aber für das Achtelfinale gesetzt. Die in Spa qualifizierten Spieler müssen an der Vorqualifikation teilnehmen. Das ganze Turnier wurde im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.

Abschlusstabelle

Qualifikationsrunde 
Es wurden drei Qualifikationsrunden gespielt. In der dritten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die acht Sieger für das Hauptturnier.

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.
 Spiel um Platz 3

Gesamtsieger BWA-Weltcup 1992

Einzelnachweise 

1992 6
Karambolageveranstaltung 1992
Billardturnier in Palma